Qidu bezeichnet:

 Qidu (七堵區), Bezirk der taiwanischen Stadt Keelung
 Qidu (Jiaocheng) (七都镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiaocheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Qidu (Shitai) (七都镇), Großgemeinde im Kreis Shitai in der chinesischen Provinz Anhui
 Qidu (Wujiang) (七都镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wujiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Qidu (Yongfeng) (七都乡), Gemeinde im Kreis Yongfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qidu (Lucheng) (七都街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang